Желтиковская — деревня в Шенкурском районе Архангельской области. Входит в состав муниципального образования «Ровдинское».

География 
Деревня расположена в южной части Архангельской области, в таёжной зоне, в пределах северной части Русской равнины, в 35 километрах на юго-запад от города Шенкурска, на левом берегу реки Суланда, притока Пуи. Ближайшие населённые пункты: на юге деревня Боровская.
 Часовой пояс

Население

История 
Указана в «Списке населённых мест по сведениям 1859 года» в составе Шенкурского уезда(1-го стана) Архангельской губернии под номером «2085» как «Жетиховская». Насчитывала 12 дворов, 60 жителей мужского пола и 47 женского.

В «Списке населенных мест Архангельской губернии к 1905 году» деревня Желтиковская насчитывает 34 двора, 126 мужчин и 164 женщины.  В административном отношении деревня входила в состав Верхосуландского сельского общества Верхосуландской волости.

На 1 мая 1922 года в поселении 52 двора, 126 мужчин и 138 женщин.

Примечания 

Населённые пункты муниципального образования «Ровдинское»